Regeringen Estrup var Danmarks regering fra 11. juni 1875 – 7. august 1894, og er dermed den længstsiddende regering i Danmark.

Ministre 
Den bestod af følgende ministre, hvoraf flere ministre forsatte efter den 7. august 1894 i Regeringen Reedtz-Thott:

Se også 
 Ministerium
 Minister

Referencer 

Estrup